Kerzner ist der Familienname folgender Personen:

 Howard Kerzner (1964–2006), südafrikanischer Unternehmer
 Louis Kerzner (1904–1939), US-amerikanischer Gangster: siehe Louis Cohen
 Sol Kerzner  (1935–2020), südafrikanischer Unternehmer und Hotelmagnat

en:Kerzner